Serby est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Clay Serby (né en 1950), homme politique provincial canadien
, commentateur sportif américain

Toponyme

Serby, village de la Basse-Silésie
Stare Serby, localité de la Basse-Silésie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme